4K, format d'image ;
 SFR Sport 4K, chaîne de télévision ;
 le Mouvement pour une Quatrième République, en abrégé 4K!, parti politique hongrois.
4K CONSULTING (Tchad) maison de communication, de production audiovisuelle et de prestation de service. ''Un ensemble de solutions''.